

Жінки 
 Рогова Оксана Олександрівна (* 1978) — російська легкоатлетка, учасниця Універсіади-3003.

Чоловіки 
 Рогов Максим Дмитрович (* 1990) — російський хокеїст, захисник.
 Рогов Євген Іванович (1918—1999) — народний художник РРФСР
 Рогов Євген Олександрович (1929—1996) — радянський футболіст і тренер.
 Рогов Іван Васильович (1899—1949) — радянський військовий політпрацівник, генерал-полковник берегової служби. Депутат Верховної Ради СРСР 2-го скликання.
 Рогов Ігор Іванович (* 1950) — голова Конституційної Ради Республіки Казахстан.
 Рогов Йосип Олександрович (1929—2017) — радянський та російський учений, академік РАН.
 Рогов Костянтин Васильович (1902 — ?) — Радянський авіаконструктор, лауреат Сталінської премії.
 Рогов Леонід Васильович (1921—1980) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Рогов Максим Олексійович (* 1986) — російський футболіст.
 Рогов Микола Абрамович (1825—1905) — російський етнограф та філолог, дослідник комі-перм'яцької мови.
 Рогов Микола Іванович (1920—1992) — старший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Рогов Михайло Іванович (1880—1942) — перший радянський градоначальник Москви.
 Рогов Михайло Сафронович (1916—1944) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Рогов Олександр Миколайович (1956—2004) — радянський спортсмен і тренер.
 Рогов Олександр Семенович (1901—1992) — військовий розвідник, генерал-майор.
 Рогов Олексій Гаврилович (1886—1950) — народний комісар шляхів сполучення РРФСР.
 Рогов Олексій Георгійович (1913—1941) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Рогов Олексій Петрович (1915—1975) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни,
 Рогов Рафаїл Миколайович (1929—1973) — монтажник раднаргоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Рогов Федір Васильович (1900—1938) — начальник Управління коменданта Московського Кремля НКВС СРСР.
 Рогов Юрій Гаврилович (1935—2009) — радянський геолог, лавреат Ленінської премії.

 Рогов — село, громада округу Сениця, Трнавський край Словаччини.
 Рогов — село, громада округу Опава, Мораво-Сілезький край Чехії.
російські прізвища